Борис Келлер:
 Келлер, Борис Александрович (1874—1945) — русский и советский биолог, геоботаник, почвовед, специалист в области экологии растений, академик.
 Келлер, Борис Максимович (1912—1997) — учёный-геолог, лауреат премии имени Н. С. Шатского.